Pincher ist der Familienname folgender Personen:

 Chapman Pincher (1914–2014), britischer Journalist und Autor
 Christopher Pincher (* 1969), britischer Politiker